Регенера́торна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн колишьного СРСР.

Регенераторна вулиця — вулиця в місті Київ.

Регенераторна вулиця — вулиця в місті Оренбург.

Вулиці